Сан Хосе дел Баранко има више значења:

 Сан Хосе дел Баранко (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хосе дел Баранко (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику